Ixel steht für: 
 Inneneck, das sich zwischen zwei Flächen (Wänden und/oder Decke) befindet
 Handelsname eines Antidepressivums mit dem Wirkstoff Milnacipran, siehe Milnacipran #Handelsnamen